Депольд III (1170/1177 — 1223) — князь Южной Моравии из династии Пржемысловичей.

Биография 
Старший сын Депольда II. После смерти отца, умершего во время участия в Третьем крестовом походе (1190), унаследовал его владения в Южной Моравии.

С 1203 г. при поддержке короля Филиппа Швабского претендовал на чешский королевский трон как прямой потомок Владислава I. В качестве отступного король Пржемысл Оттокар в 1204 году уплатил Депольду III 7 тысяч марок и уступил ему и его младшему брату Собеславу (ум. 1213) Пльзень и несколько других городов.

К концу жизни потерял почти все владения, и его дети после смерти отца нашли пристанище у Генриха I Бородатого — их родственника по матери.

Брак и дети 
Депольд III был женат на Аделе Силезской, точное происхождение которой не выяснено. Известно пятеро их сыновей:
 Ота (Оттон) Магдебургский (1191—1226), пробст в Магдебурге.
 Депольд IV Борживой (ум. 1235)
 Собеслав (ум. до 1247), администратор замка Любуш.
 Болеслав, погиб в битве при Лигнице 9 апреля 1241 года.
 Пржемысл.

Литература 
 Europäische Stammtafeln Vittorio Klostermann, Gmbh, Francfort-sur-le-Main, 2004 (ISBN 3-465-03292-6), Die Könige von Böhmen II Volume III Tafel 55
 Francis Dvornik, Les Slaves histoire, civilisation de l’Antiquité aux débuts de l'Époque contemporaine, Éditions du Seuil, Paris, 1970 (ISBN 978-2-02-002667-3)

Примечания 

Пржемысловичи